Oh Wonder — дебютный студийный альбом инди-поп дуэта Oh Wonder, вышедший 9 сентября 2015 года под лейблом инди музыки. Изначально они выпускали песню каждый месяц в течение года на сервисе SoundCloud. В дебютный альбом также вошли два сингла, «Without You» и «Plans», которые ранее не были изданы.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Oh Wonder на YouTube
 Oh Wonder на iTunes
 Oh Wonder на Facebook
 Oh Wonder в Instagram

Дебютные альбомы 2015 года
Инди-поп